De FINA Water Polo World League 2010 werd bij de mannen gespeeld van 13 tot en met 18 juli 2010 in het Servische Niš. Het was de negende editie van deze competitie.

Kwalificatie

Afrika
Het Afrikaanse kwalificatietoernooi vond plaats van 17 tot en met 20 juni 2010 in Tunis.

Amerika
Het Amerikaanse kwalificatietoernooi vond plaats van 5 tot en met 8 mei 2010 in Los Alamitos.

Azië/Oceanië
Het Aziatisch-Oceanisch kwalificatietoernooi werd afgewerkt in twee delen. Het eerste deel vond plaats van 19 tot en met 23 mei 2010 in Osaka, het tweede deel van 26 tot en met 30 mei in Tianjin.

Europa
Het Europese kwalificatietoernooi werd afgewerkt over een totale periode van 8 maanden. Door de grote Europese belangstelling voor de sport werden de landen onderverdeeld in 3 groepen van 4 teams.

Groep A

Groep B

Groep C
Servië was als gastland automatisch gekwalificeerd voor de eindronde. Hierdoor konden zich in deze groep twee teams kwalificeren.

Eindronde

Groepsfase

Groep 1

13 juli

14 juli

15 juli

Groep 2

13 juli

14 juli

15 juli

Kwartfinale
16 juli

5e–8e plaats
17 juli

Halve finale
17 juli

zevende plaats
18 juli

5e plaats
18 juli

3e plaats
18 juli

Finale
18 juli

Externe link
  Website FINA World League

Waterpolo in Servië
Waterpolo in 2010
FINA Water Polo World League
Sport in Niš
Sportevenement in Servië